Владимир Васильевич Авилов:
 Авилов, Владимир Васильевич (?—1877) — тайный советник.
 Авилов, Владимир Васильевич (1870—1916) — русский военный деятель, генерал-майор.